Petrivka (Chmelnitski), een dorp in Oekraïense oblast Chmelnitski
 Petrivka (Transkarpatië), een dorp in Oekraïense oblast Transkarpatië

 Petrivka (metrostation), een station van de Metro van Kiev, sinds 2018 Potsjajna geheten
 Petrivka (wijk), een wijk van de Oekraïense hoofdstad Kiev